48-й чемпионат мира по бобслею и скелетону прошёл с 16 по 20 февраля в 1996 году в городе Калгари. Это был первый чемпионат мира, в котором соревнования у бобслеистов и скелетонистов прошли в одном городе.

Бобслей

Соревнование двоек

Соревнование четвёрок

Скелетон

Соревнования у мужчин

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте bsd-portal.de (нем.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди бобслеистов (анг.)
 Результаты чемпионата мира в соревновании среди скелетонистов (анг.)

Чемпионаты мира в Канаде
Бобслей
Международные соревнования по бобслею в Канаде
Февраль 1996 года